VSG может означать:

 VSG — код IATA для международного аэропорта «Луганск» в Луганске, Украина.
 VSG — код ICAO для авиакомпании AirClass Airways, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Канарские о-ва, Испания.
 Xylene Blue VSG — пищевой краситель, также известный под названиями Brilliant Blue FCF, Alphazurine FG и другими (код: E133)